USS Leary je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Leary (DD-158) 
 USS Leary (DD-879)

Leary